The Silent Avenger, film américain réalisé par William Duncan, sorti en 1920
 The Silent Avenger, film américain réalisé par James Patrick Hogan, sorti en 1927